Epoca peut désigner :
Epoca, un hebdomadaire italien,
Época, un hebdomadaire brésilien.

EPOCA est également un sigle désignant :
L'Exèrcit Popular Català, une organisation armée clandestine indépendantiste catalane.

Voir aussi